Сигтунский поход 1187 года — морской поход, по некоторым свидетельствам приведший к полному уничтожению крупнейшего шведского города Сигтуны.

Национальность нападавших 
В источниках нет единого мнения, кто разрушил шведскую столицу. В новгородских летописях сведения о походе отсутствуют. В западноевропейских анналах есть лишь краткие упоминания, причем национальность нападавших не упомянута. Они лишь названы pagani — язычники, но это название в то время могли применить и к православным. Наиболее старый источник, дающий более развернутое описание событий — Хроника Эрика, относящаяся к началу XIV века и опирающаяся, кроме доступных ей документов, на народные предания, — называет нападавших эстонцами. При этом он упоминает, что разгром Сигтуны вызвал радость в сердцах карел и русичей. Следующий по времени источник, Хроника Эрика Олая (середина XV века), утверждает, что нападение совершили карелы и новгородцы-русичи. В некоторых более поздних источниках упоминаются эсты. Некоторые поздние авторы комбинируют вышеназванные народы в разных соотношениях.

По мнению И. П. Шаскольского, наибольшее доверие вызывает Хроника Эрика, называющая нападавших карелами. Её автор, видимо, не имел доказательств, что в походе участвовали непосредственно русичи, но считал, что поход организован с их ведома.

В последующие века карелы перестали восприниматься шведами как опасный противник, способный совершить подобный поход, и другие средневековые историки стали все более выделять роль славян-русичей. Даже в некоторых позднейших списках Хроники Эрика вместо карел указаны русичи, несмотря на нарушение при этом стихотворного размера. Эсты же появились из-за неправильного толкования терминов в старинных источниках.

Молчание новгородских летописей, по его мнению, объясняется тем, что поход не являлся официальным мероприятием Новгородской республики. Прямых доказательств участия в этом походе новгородцев нет, но есть косвенные.

Разгром Сигтуны 
Долгое время после принятия христианства и переноса столицы из языческой Бирки, Сигтуна была религиозным и политическим центром Швеции. Сигтуна находилась на берегу озера Меларен, в 60 километрах от берега Балтийского моря. Озеро было связано с морем проливом. Город был хорошо укреплен природой и человеком, путь к нему лежал через шхеры и мелкие извилистые проливы. Сигтуна в описываемую эпоху была крупнейшим торговым городом Швеции с очень значительным славянским населением. В Сигтуне в XII в. существовал славянский торговый двор с постоянно находившимися там славянами. О наличии постоянного славянского населения в Сигтуне в XII столетии свидетельствовует существование в городе каменной церкви св. Николая; есть её развалины. Находки во время раскопок на территории города многочисленных фрагментов славянской керамики — керамики с волнисто-линейным орнаментом, производившейся и употреблявшейся в славянских землях, показали, что данную керамику производили на месте.

Несмотря на это, нападавшие, предположительно вышедшие в море из западного устья Вуоксы (где впоследствии был поставлен Выборг), сумели незаметно пересечь море, пройти протоками и 12 августа 1187 года внезапно захватить город. Был убит архиепископ Иоанн . Сигтуна якобы была разрушена до основания, четких сведений нет. Однако, известно исторически — больше она никогда уже не была восстановлена и навсегда утратила свое значение. Также существует мнение, что карелы её не разрушили, а удар по хозяйству её был нанесён репрессиями шведов против славян Сигтуны, которых обвиняли в сотрудничестве с напавшими карелами или непротивлении им, причём шведское население продолжало жить в городе до XIV века. Археологические раскопки показывают, что Сигтуна продолжала расти и обогащаться и после разорения, по крайней мере до середины 1300-х гг. Никакого слоя сажи, пепла и других следов пожара не обнаружено вовсе. Масштабы разрушения, если оно имело место, по крайней мере сильно преувеличены.

Опыт по утрате столицы был учтен, и в XIII веке ярл Биргер построил у пролива, ведущего в озеро Меларен, замок Стокгольм, чтобы не допустить повторения подобных набегов.

Последствия похода 
Осенью 1188 года в некоторых городах Швеции и Готланда были схвачены купцы-новгородцы. Некоторые исследователи считают эти летописные сведения доказательством роли Великого Новгорода в походе, но научного консенсуса по этому поводу нет.

Сигтунские врата 

Другим очень спорным доказательством участия новгородцев в походе является наличие в Софийском соборе Сигтунских врат. Эти ворота, основная часть которых, по мнению исследователей, была изготовлена в 1152—1154 годах в Магдебурге для недавно построенного , представляют собой скульптурный иконостас с католическими изображениями, включая фигуры епископов Магдебурга и Плоцка.

О том, как они оказались в Швеции, нет никаких сведений в источниках.

По публикации Ф. Аделунга 1823 года, основанной в основном на эпосе, эти врата являются воинским трофеем новгородцев, ходивших по морю в 1187 году в Сигтуну.

Эта версия также подтверждается в письме Якоба Делагарди, написанном в 1616 году шведскому канцлеру Акселю Оксеншерна:
«Относительно медных врат, которые его королевское величество желает, чтобы ему прислали из Новгорода ради их достопримечательности, тем более, что они были некогда взяты из Сигтуны, — то я очень бы желал исполнить приказание его королевского величества».

Другие предположения появления ворот в Новгороде: разграбление собора в Плоцке литовцами в XIII веке во время военного похода в Мазовии, или подарок польского духовенства новгородскому князю. По некоторым данным, они нашли свой путь в Новгород в 1170 году — уже вскоре после изготовления, по другим сведениям — не ранее середины XV века.

Ворота, попавшие в Новгород, возможно, были повреждены, или разобраны перед перевозкой — у них были утеряны некоторые элементы, местные мастера собрали их в другом порядке.

Новгородцы в описываемую эпоху захватили город Дерпт (1262 год) и поселение на месте города Або (1198 недостоверно) и сам Або (1318), но источники не упоминают вывоз ворот из этих городов, и в первом случае даже самого Або ещё не было. Кроме того, в Дерпте новгородцам не удалось захватить замок, где находился городской собор. На самих воротах есть черты, связанные с религиозным культом святого Зигфрида, особо почитаемого в Сигтуне.

Источник 
 
 «Сигтунские врата» // Виктор Казимирович Болдак

Примечания 

Русско-шведские войны
Войны XII века
Новгородская республика
Военная история Швеции
Карелы
1187 год
Взятия столиц